Significant Other — другий альбом гурту Limp Bizkit.

Треки 
 «Intro» — 0:37
 «Just Like This» — 3:35
 «Nookie» — 4:49
 «Break Stuff» — 2:46
 «Re-Arranged» — 5:54
 «I'm Broke» — 3:59
 «Nobody Like You»  — 4:20
 «Don't Go Off Wandering» — 3:59
 «9 Teen 90 Nine» — 4:36
 «N 2 Gether Now» — 3:55
 «Trust?» — 3:38
 «No Sex» — 3:54
 «Show Me What You Got» — 4:26
 «A Lesson Learned» — 2:40
 «Outro» — 4:06

Примітки

Посилання 
 

Альбоми Limp Bizkit
Музичні альбоми 1999
Альбоми альтернативного металу
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми